György Vitéz (1933-2009) – scrittore e poeta ungherese
 János Vitéz (1408-1472) – arcivescovo cattolico, umanista e cardinale ungherese
 Johann Vitéz (...–1499) – vescovo cattolico ungherese
 Mihály Csokonai Vitéz (1773-1805) – poeta ungherese
 Miklós Vitéz (1888-1956) – giornalista ungherese